AMD peut faire référence à :
 Advanced Micro Devices, un fabricant de semi-conducteurs, notamment de microprocesseurs et de cartes graphiques, selon la liste des abréviations en informatique ;
 Amis du Monde diplomatique, une association de lecteurs, garante de l’indépendance du journal Le Monde diplomatique ;
 Analyse mécanique dynamique, une méthode de caractérisation d'un matériau ;
 Avions Marcel Dassault, une industrie aéronautique française ;
 , en informatique, une méthode de définition de modules asynchrones dans une application web Javascript ;
 Automitrailleuse de découverte, à l'image de l'AMD 35 Panhard

AMD est un code, qui signifie :
 dram, la monnaie de l'Arménie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes ISO 4217 des monnaies) ;
 .